Gymnôte (1888)
 Gymnôte (1964)